En mathématiques, gaussienne se réfère à : 
 une fonction  : la fonction gaussienne ;
 une distribution ou loi de probabilité : la loi normale encore appelée loi gaussienne ;
 la grille gaussienne.